Escobar hace referencia a varios artículos:

Botánica 
 Nombre común de la planta ''Adenocarpus complicatus
 Antroponimia 
 Escobar (apellido). Alexander Escobar, varios.
 Alonso de Escobar (s.XVI), cabildante de Buenos Aires.
 Alonso de Escobar (conquistador) (s.XVI), expedicionario del Río de la Plata.
 Alonso de Escobar (pintor) (s.XVII), del barroco español.
 Álvaro Escobar Andrés Escobar, varios.
 Antonio Escobar, varios.
 José Bernardo Escobar, presidente de Guatemala en el s.XVIII.
 José Escobar, varios.
 Luis Escobar María Luisa Escobar, pianista fundadora del Ateneo de Caracas.
 Marisol Escobar, escultora venezolana.
 Pablo Escobar (desambiguación) Ricardo Escobar, varios.
 Roberto Escobar, varios.

 Lugares 
 Escobar (Paraguarí), localidad del Departamento Paraguarí, Paraguay.
 Escobar de Campos, municipio de la provincia de León, España.
 Escobar de Polendos, municipio de la provincia de Segovia, España.
 Belén de Escobar, ciudad de la Argentina.
 Estación Escobar, estación de ferrocarril en Belén de Escobar, Argentina.
 Partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Ficción 
 Escobar, el patrón del mal''', teleserie colombiana, inspirada en la vida del narcotraficante Pablo Escobar.